Flera personer kan avses:
 Carl Rakosi, engelskspråkig poet
 Gyula Rákosi, ungersk politiker
 Jenő Rákosi (1842–1929), ungersk tidningsman och författare
 Mátyás Rákosi, ungersk kommunistisk politiker
 Viktor Rákosi (1860–1923), ungersk tidningsman och skriftställare

Ungerska efternamn